Het Lidbondentoernooi is een voetbaltoernooi in Suriname dat sinds 2006 door de Surinaamse voetbalbond (SVB) wordt georganiseerd, en waaraan clubs uit de twintig regionale “lidbonden” aan deelnemen.

Geschiedenis 
Tot 2006 werden er twee toernooien georganiseerd: het “Randdistrictentoernooi” (1973-2005) voor de tien lidbonden in en rond de hoofdstad Paramaribo (en waaraan normaal gesproken de kampioen en runners-up van elke lidbond aan deelnam) en  het “Inter-districtentoernooi” (1979-2005) voor de overige tien lidbonden van de SVB. In 2006 volgde de samenvoeging van beide toernooien tot het lidbondentoernooi. De winnaars en soms ook de runners-up kwamen en komen in aanmerking voor promotie naar de Eerste klasse (en soms zelfs direct naar de Hoofdklasse).

Lidbondentoernooi

Randdistrictentoernooi

Inter-districtentoernooi

Zie ook 
 Voetbal in Suriname

Voetbal in Suriname
Sportevenement in Suriname